Жакли́н Сама́нта «Дже́ки» Сэ́ндлер (), в девичестве — Тито́ун (; 24 сентября 1974, Корал-Спрингс, Флорида, США) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась 24 сентября 1974 года в Корал-Спрингс (штат Флорида, США) в семье итальянского происхождения. Родители Джеки развелись в 1990-х годах.

Джеки дебютировала в кино в 1999 году, сыграв роль официантки в фильме «Большой папа». Всего Сэндлер сыграла в 36 фильмах и телесериалах. Она начинала свою карьеру в качестве фотомодели и некоторое время работала в Бразилии.

С 22 июня 2003 года Джеки замужем за актёром Адамом Сэндлером (род. 1966), с которым она встречалась 6 лет до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Сэйди Мэдисон Сэндлер (род. 06.05.2006) и Санни Мэделин Сэндлер (род. 02.11.2008).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Прозелиты в иудаизме